8-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1991 прошла 5 сентября 1991 года в Лос-Анджелесе в Амфитеатре Гибсон. Ведущим церемонии был Arsenio Hall.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 C+C Music Factory — «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)»
 Deee-Lite — «Groove Is in the Heart»
 Divinyls — «I Touch Myself»
 Chris Isaak — «Wicked Game (Concept)»
 Queensrÿche — «Silent Lucidity»
 R.E.M. — «Losing My Religion»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 Jon Bon Jovi — «Blaze of Glory»
 Gerardo — «Rico Suave»
 Chris Isaak — «Wicked Game (Concept)»
 George Michael — «Freedom! '90»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Paula Abdul — «Rush Rush»
 Neneh Cherry — «I've Got You Under My Skin»
 Amy Grant — «Baby Baby»
 Janet Jackson — «Love Will Never Do (Without You)»
 Madonna — «Like a Virgin (Truth or Dare version)»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 The Black Crowes — «She Talks to Angels»
 Divinyls — «I Touch Myself»
 Queensrÿche — «Silent Lucidity»
 R.E.M. — «Losing My Religion»

Лучший новый артист | Best New Artist 
 C+C Music Factory — «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)»
 Deee-Lite — «Groove Is in the Heart»
 Gerardo — «Rico Suave»
 Jesus Jones — «Right Here, Right Now»
 Seal — «Crazy»

Лучшее метал/хард рок видео | Best Metal/Hard Rock Video 
 AC/DC — «Thunderstruck»
 Aerosmith — «The Other Side»
 Alice in Chains — «Man in the Box»
 The Black Crowes — «She Talks to Angels»
 Faith No More — «Falling to Pieces»
 Guns N' Roses — «You Could Be Mine»
 Queensrÿche — «Silent Lucidity»
 Warrant — «Uncle Tom’s Cabin»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
 3rd Bass — «Pop Goes the Weasel»
 DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince — «Summertime»
 Ice-T — «New Jack Hustler (Nino's Theme)»
 LL Cool J — «Mama Said Knock You Out»
 Monie Love — «It's a Shame (My Sister)»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
 Bingoboys (с Princessa) — «How to Dance»
 C+C Music Factory — «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)»
 Deee-Lite — «Groove Is in the Heart»
 EMF — «Unbelievable»

Лучшее альтернативное видео | Best Alternative Video 
 Jane's Addiction — «Been Caught Stealing»
 Jesus Jones — «Right Here, Right Now»
 R.E.M. — «Losing My Religion»
 The Replacements — «When It Began»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
 Bryan Adams — «(Everything I Do) I Do It for You» (из Robin Hood: Prince of Thieves)
 Jon Bon Jovi — «Blaze of Glory» (из Young Guns II)
 Guns N' Roses — «You Could Be Mine» (из Terminator 2: Judgment Day)
 Chris Isaak — «Wicked Game» (из Wild at Heart)

Best Long Form Video 
 Aerosmith — Things That Go Pump in the Night
 Peter Gabriel — POV
 Madonna — The Immaculate Collection
 R.E.M. — Tourfilm

Прорыв видео | Breakthrough Video 
 Deee-Lite — «Groove Is in the Heart»
 Enigma — «Sadeness (Part I)»
 R.E.M. — «Losing My Religion»
 Seal — «Crazy»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 Chris Isaak — «Wicked Game (Concept)» (режиссёр: Herb Ritts)
 George Michael — «Freedom! '90» (режиссёр: David Fincher)
 Queensrÿche — «Silent Lucidity» (режиссёр: Мэтт Мэхурин)
 R.E.M. — «Losing My Religion» (режиссёр: Tarsem)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 C+C Music Factory — «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)» (хореограф: Jamale Graves)
 Janet Jackson — «Love Will Never Do (Without You)» (хореографы: Herb Ritts, Janet Jackson и Tina Landon)
 Madonna — «Like a Virgin (Truth or Dare version)» (хореограф: Vincent Paterson)
 MC Hammer — «Pray (Jam the Hammer Mix)» (хореографы: MC Hammer и Ho Frat Hooo!)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 Neneh Cherry — «I've Got You Under My Skin» (Special Effects: Pitov)
 Faith No More — «Falling to Pieces» (Special Effects: David Faithfull and Ralph Ziman)
 MC Hammer — «Here Comes the Hammer» (Special Effects: Fred Raimondi and Maury Rosenfeld)
 The Replacements — «When It Began» (Special Effects: Carl Bressler and Paul Rachman)
 Seal — «Crazy (Crazy» (Special Effects: Big TV!)
 Bart Simpson — «Do the Bartman» (Special Effects: Brad Bird)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 Edie Brickell & New Bohemians — «Mama Help Me» (Art Director: Leonardo)
 C+C Music Factory — «Things That Make You Go Hmmm...» (Art Director: Marcus Nispel)
 Faith No More — «Falling to Pieces» (Art Director: David Faithfull)
 Janet Jackson — «Love Will Never Do (Without You)» (Art Director: Luca DiCarlo)
 Jellyfish — «The King Is Half-Undressed» (Art Director: Michael White)
 George Michael — «Freedom! '90» (Art Director: John Beard)
 R.E.M. — «Losing My Religion» (Art Director: José Montaño)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 C+C Music Factory — «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)» (Editor: Marcus Nispel)
 Deee-Lite — «Groove Is in the Heart» (Editor: Hiroyuki Nakano)
 Chris Isaak — «Wicked Game (Concept)» (Editor: Bob Jenkis)
 George Michael — «Freedom! '90» (Editors: Jim Haygood and George Michael)
 R.E.M. — «Losing My Religion» (Editor: Robert Duffy)
 Seal — «Crazy» (Editors: Big TV!)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 Chris Isaak — «Wicked Game (Concept)» (оператор: Rolf Kesterman)
 LL Cool J — «Mama Said Knock You Out» (оператор: Stephen Ashley Blake)
 George Michael — «Freedom! '90» (оператор: Mike Southon)
 R.E.M. — «Losing My Religion» (оператор: Larry Fong)

Viewer’s Choice 
 C+C Music Factory — «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)»
 Deee-Lite — «Groove Is in the Heart»
 Divinyls — «I Touch Myself»
 Chris Isaak — «Wicked Game (Concept)»
 Queensrÿche — «Silent Lucidity»
 R.E.M. — «Losing My Religion»

International Viewer’s Choice Awards

MTV Азия | MTV Networks Asia Pacific 
  Kenny Bee — «Be Brave to Love»
  Bird — «Prik Kee Noo»
  Cui Jian — «Wild in the Snow»
  Chris Ho — «Fictional Stuff»

MTV Австралия 
  Crowded House — «Chocolate Cake»
  Ratcat — «Don’t Go Now»
  Third Eye — «The Real Thing»
  Yothu Yindi — «Treaty (Filthy Lucre Mix)»

MTV Бразилия 
  Cidade Negra — «Falar a Verdade»
  Engenheiros do Hawaii — «Refrão de Bolero»
  Kid Abelha — «Grand' Hotel»
  Os Paralamas do Sucesso — «Caleidoscópio»
  Sepultura — «Orgasmatron»

MTV Европа 
  EMF — «Unbelievable»
  Pet Shop Boys — «Being Boring»
  Roxette — «Joyride»
  Seal — «Crazy»

MTV Internacional 
  Franco De Vita — «No Basta»
  Emmanuel — «Bella Señora»
  Juan Luis Guerra & 440 — «A Pedir Su Mano»
  Los Prisioneros — «Estrechez de Corazón»

MTV Япония 
  Flipper's Guitar — «Groove Tube»

Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 Bon Jovi
 Wayne Isham

Выступления 
 Van Halen — «Poundcake»
 C+C Music Factory — «Things That Make You Go Hmmmm…»/«Here We Go»/«Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)»
 Poison — «Talk Dirty to Me»
 Mariah Carey — «Emotions»
 EMF — «Unbelievable»
 Paula Abdul — «Vibeology»
 Queensrÿche — «Silent Lucidity»
 LL Cool J — «MMama Said Knock You Out»
 Metallica — «Enter Sandman»
 Don Henley — «The Heart of the Matter»
 Guns N' Roses — «Live and Let Die»
 Prince and The New Power Generation — «Gett Off»

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1991
 MTV VMA 1991

Музыкальные премии
1991
1991 год в музыке США
События 5 сентября
Сентябрь 1991 года
1991 год в Калифорнии